Остров е славянската дума за обградена отвсякъде с вода суша. Може да се отнася до няколко населени места в славянски страни.

Топоними 
 България
 Остров, село в Област Враца

 Румъния
 Остров, село в Окръг Арад;
 Остров, село в Северна Добруджа, Окръг Кюстенджа;
 Остров, село в Окръг Олт;
 Остров, село в Северна Добруджа, Окръг Тулча;
 Остров, село в Окръг Хунедоара.

 Русия
 Остров, град в Псковска област.

 Словакия
 Остров, село в Кошицки край.

 Чехия
 Остров, село в Карловарски край
 Остров, село в Пардубицки край
 Остров, село в Пардубицки край;
 Остров, село в Среднобохемски край
 Остров, село в Среднобохемски край
 Остров, село във Височински край
 Остров, село в Пилзенски край
 Остров, село в Южноморавски край
 Остров над Ослава, село във Височински край

Други 
 „Остров“ – руски филм (2006)